O "GDD CUP" International Challenger Guangzhou (formalmente conhecido como ATP Challenger Guangzhou ou China International Guangzhou) é um torneio de tênis. Foi realizado em 2008 como parte do ATP Challenger Series e em 2011 e a partir de 2014 como ATP Challenger Tour, realizado em piso duro, em Guangzhou, China.

Edições

Simples

Duplas

Ligações Externas 

ATP Challenger Tour
Torneios de tênis na China